Louisburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Louisburg (Kansas)
Louisburg (Minnesota)
Louisburg (Missouri)
Louisburg (North Carolina)